George Gordon peut se référer à :

Membres du clan écossais Gordon 

 George Gordon (1440/41-1501),  comte de Huntly, important baron écossais ;
 George Gordon (1513-1562),  de Huntly, important baron écossais ;
 George Gordon († 1576),  de Huntly, important baron écossais ;
 George Gordon (1561/2-1636),  de Huntly, baron et homme politique écossais ;
 George Gordon (v. 1590-1649),  de Huntly, aristocrate écossais ;
 George Gordon (1637-1720),  d'Aberdeen, juge et homme politique écossais ;
 George Gordon (v. 1649-1716),  duc de Gordon, aristocrate écossais ;
 George Gordon (1663-1703),  de Sutherland ;
 George Gordon (1722-1801),  d’Aberdeen ;
 Lord George Gordon (1751-1793), agitateur politique et religieux à l'origine des Gordon Riots ;
 George Gordon (1761-1853),  de Huntly, officier militaire britannique ;
 George Gordon (1764-1791), franc-maçon écossais et le fils aîné de George Gordon,  d’Aberdeen ;
 George Gordon (1770-1836),  de Gordon, officier militaire britannique.

Autres 
 George Gordon (1801-1893), ministre du culte et naturaliste ;
 George Gordon (1806-1879), botaniste britannique et écrivain en horticulture dont l’abréviation botanique standard est Gordon ;
 George William Gordon (v. 1820-1865), homme politique jamaïcain ;
 George Nicol Gordon (1822-1861), missionnaire protestant canadien ;
 George Henry Gordon (1823-1886), général américain de l'armée de l'Union durant la Guerre de Sécession.
 George Gordon (1836-1911), général de l'armée confédérée durant la Guerre de Sécession ; et 
 George Gordon (1841-1914), éditeur de la revue The Gardeners' Magazine de 1890 à 1913, crédité parfois d'une description scientifique sous l'abréviation botanique standard G.Gordon ;
 George Grant Gordon (1836-1912), officier de l'armée britannique ;
 George William Hamilton Gordon (1854-1906), un architecte britannique ;
 George Newcombe Gordon (1879-1949), homme politique canadien de l'Ontario ;
 George Stuart Gordon (1881-1942), enseignant en littérature et poète ;
  ;
 , animateur et directeur de production américain de dessins animés